L'édition 2021 du tournoi de tennis de Midland se déroule du  au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Madison Brengle remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Robin Anderson, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Harriet Dart et Asia Muhammad.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'Américaine Madison Brengle remporte son deuxième titre en simple en WTA 125 en dominant en finale sa compatriote Robin Anderson.
La paire Harriet Dart / Asia Muhammad remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Midland
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Midland
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en novembre 2021
Sport aux États-Unis en novembre 2021
2021 au Michigan